Le terme anglais Licensing Act (en français : acte d'autorisation) et ses variantes désigne une loi à titre court (short title) utilisée au Royaume-Uni pour la législation relative aux permis d'exercer certaines activités.

Liste 
 Licensing Order de 1643, un acte imposant une censure préalable à la publication et ayant poussé Milton à écrire Areopagitica
 Licensing Act (1662), un acte régulant l'industrie de l'imprimerie ;
 Licensing Act (1737), un acte d'autorisation des représentations théâtrales ;
 Licensing Act (2003), un acte d'autorisation de la vente ou de la délivrance d'alcool, de distractions et spectacles soumis à réglementation ou de délivrance de consommations aux heures tardives.

les Licensing Acts de 1828 à 1886 sont le titre collectif donné aux actes suivants :
 Alehouse Act 1828 (9 Geo 4 c 61)
 Beerhouse Act 1830 (11 Geo 4 & 1 Will 4 c 64)
 Beerhouse Act 1834 (4 & 5 Will 4 c 85)
 Beerhouse Act 1840 (3 & 4 Vict c 61)
 Licensing Act 1842 (5 & 6 Vict c 64)
 Wine and Beerhouse Act 1869 (32 & 33 Vict c 27)
 Wine and Beerhouse Act Amendment 1870 (33 & 34 Vict c 29)
 Beerhouse Act 1870 (33 & 34 Vict c 111)
 Licensing Act 1872 (35 & 36 Vict c 94)
 Licensing Act 1874 (37 & 38 Vict c 49)
 Beer Dealers Retail Licences Act 1880 (43 Vict c 6)
 Sunday Closing (Wales) Act 1881 (44 & 45 Vict c 61)
 Beer Dealers Retail Licences (Amendment) Act 1882 (45 & 46 Vict c 34)
 Licensing (Evidence) Act 1884 (47 & 48 Vict c 29)
 Intoxicating Liquors (Sale to Children) Act 1886 (49 & 50 Vict c 56)

Voir aussi 
 :en:List of short titles

Loi britannique